Petrolandensi – abitanti di Petrolândia (Pernambuco)
Petrolandensi – abitanti di Petrolândia (Santa Catarina)